Qazaxlar – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Qazaxlar – centro abitato del distretto di Füzuli, in Azerbaigian
 Qazaxlar – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian